Kalia (Togo) - dorp in Togo
 Kalia (Israël) - dorp in Israël
 Kalia (Indonesië) - dorp in Indonesië
 Kalia (Guinee) - dorp in Guinee

 Kalia (film) - Pakistaanse film uit 1984